Бели Лом може да се отнася за:

 Бели Лом – река, десен приток на река Русенски Лом;
 Бели Лом — село в община Лозница, област Разград;
 Бели Лом — язовир на река Бели Лом